Die Hong Kong Open 2015 im Badminton fanden vom 17. bis zum 22. November 2015 in Kowloon statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (Viertelfinale)
  Jan Ø. Jørgensen (1. Runde)
  Lin Dan (2. Runde)
  Kento Momota (2. Runde)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi (1. Runde)
  Viktor Axelsen (1. Runde)
  Tommy Sugiarto (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (Champion)
  Saina Nehwal (Withdrawn)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
  Li Xuerui (1. Runde)
  Wang Shixian (Withdrawn)
  Ratchanok Intanon (Halbfinale)
  Wang Yihan (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

 Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Halbfinale)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finale)
 Fu Haifeng / Zhang Nan (Withdrawn)
 Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (1. Runde)
 Chai Biao / Hong Wei (Halbfinale)
 Liu Xiaolong / Qiu Zihan (1. Runde)
 Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
  Luo Ying / Luo Yu (2. Runde)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Halbfinale)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Champion)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (1. Runde)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Champion)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Withdrawn)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Finale)
  Xu Chen / Ma Jin (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (1. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Hong Kong Open bei www.hkbadmintonassn.org.hk

2015
BWF Super Series 2015